Aranha — animal artrópodes pertencente à ordem Araneae
Aranhas (Penamacor) — freguesia portuguesa
Aranha (futebolista)

Outros 
Homem-Aranha
Mulher-Aranha
Peixe-aranha ou Trachinidae

Ver também 
Araña

Desambiguações de epônimos